Attack of the Killer Tomatoes kan syfta på:

 Attack of the Killer Tomatoes – en amerikansk film från 1978, se Mördartomaterna anfaller
 Attack of the Killer Tomatoes (1991 datorspel) – ett 2D-plattformsspel utvecklat av Imagineering och släpptes 1991 för NES
 Attack of the Killer Tomatoes (TV-serie) – amerikansk animerad TV-serie från 1990–1991